32. Mistrzostwa Świata w Biathlonie odbyły się w słowackim Osrblie. Na mistrzostwach po raz pierwszy rozegrano bieg pościgowy.

Mężczyźni

10 km sprint 

Data: 1 lutego 1997

12,5 km bieg pościgowy 

Data: 2 lutego 1997

20 km bieg indywidualny 

Data: 7 lutego 1997

4 × 7,5 km sztafeta 

Data: 9 lutego 1997

Bieg drużynowy 

Data: 6 lutego 1997

Kobiety

7,5 km sprint 

Data: 1 lutego 1997

10 km bieg pościgowy 

Data: 2 lutego 1997

15 km bieg indywidualny 

Data: 6 lutego 1997

4 × 7,5 km sztafeta 

Data: 8 lutego 1997

Bieg drużynowy 

Data: 4 lutego 1997

Klasyfikacja medalowa

Linki zewnętrzne 
 skisport365.com: WSC 1997 20 km Individual 
 skisport365.com: WSC 1997 10 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 1997 12.5 km Pursuit 
 skisport365.com: WSC 1997 4x7.5 km Relay 
 skisport365.com: WSC 1997 10 km Team 
 skisport365.com: WSC 1997 15 km Individual 
 skisport365.com: WSC 1997 7.5 km Sprint 
 skisport365.com: WSC 1997 10 km Pursuit 
 skisport365.com: WSC 1997 4x7.5 km Relay 
 skisport365.com: WSC 1997 10 km Team 

Mistrzostwa świata w biathlonie
1997 w sportach zimowych
1997 na Słowacji
Narciarstwo na Słowacji